Příjmení Sellers nese více různých osobností:

 Mary Sellers (* 1962) – americká herečka a režisérka
 Peter Sellers (1925–1980) – britský herec a komik
 Piers John Sellers (1955–2016) – anglo-americký meteorolog a kosmonaut